Натуральне число 67
 67 рік до нашої ери
 67 рік нашої ери